Hadronema är ett släkte av svampar. Hadronema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hadronema